Randolph FitzGerald "Randy" Samuel (Point Fortin, 23 de dezembro de 1963) é um ex-futebolista e treinador de futebol canadense de ascendência trinitária.

Carreira 
Atuando como defensor, iniciou a carreira em 1983, defendendo o Edmonton Eagles, e em seguida foi jogar no Vancouver Whitecaps. De volta ao Eagles em 1984, ficou por mais uma temporada até se mudar para o futebol holandês, mais precisamente para o PSV Eindhoven. Sua aventura na equipe durou apenas cinco partidas.

Mas o fracasso seria ofuscado pela boa passagem no Volendam, onde jogou entre 1987 e 1990. Repetiria o bom desempenho no Fortuna Sittard, onde atuaria em 106 jogos, marcando cinco gols.

Em 1994, Samuel jogaria no Port Vale, mas não repetiria a regularidade de antes: em nove partidas, um gol marcado. 

Nos últimos anos de sua carreira, atuaria por Harstad, Vancouver 86ers, HR Mariners e Montreal Impact, sua última equipe. Pendurou as chuteiras em 2001, aos 38 anos. Desde 2010, comanda o Lobbans.

Seleção
Samuel jogaria 87 partidas pela Seleção Canadense de Futebol entre 1983 e 1997. Estreou em partida contra Honduras, em 11 de novembro de 1983.

Participou da Copa de 1986, primeira e única Copa disputada pelo Canadá, que cairia na primeira fase, sem marcar gols e sem pontuar. 

A despedida do defensor da Seleção Canadense foi em 1997, contra a Costa Rica, pelas Eliminatórias para a Copa de 1998, a qual o Canadá não obteve a vaga.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Futebolistas do Canadá
Futebolistas do PSV Eindhoven
Futebolistas do Fortuna Sittard
Futebolistas do Port Vale F.C.
Jogadores da Seleção Canadense de Futebol